Zawet – gmina w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Zawet – miasto w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Zawet – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas